Арнольд, Иоганн:
 Арнольд, Иоганн — мельник в Неймарке, известный шумным процессом против чиновников в царствование Фридриха II.
 Арнольд, Иоганн Вильгельм (1801—1873) — немецкий анатом и физиолог.
 Арнольд, Иоганн Пауль (1869—1952) — немецкий учёный-аквариумист.
 Арнольд, Иоганн Франц Ксавье (1869—1952) — австрийский писатель и ботаник. Примечания